Венаре-Ле-Лом:

 Венаре-Ле-Лом — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Венаре-Ле-Лом — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.